

Patronyme 
 Charles Othon Frédéric Jean Baptiste de Clarac, (1777-1847), dessinateur, savant et archéologue français.
 Louis Antoine de Clarac (1772-1854), homme politique français.

Toponyme 
 Clarac, commune française de la Haute-Garonne
 Clarac, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Nay
 Clarac, ancienne commune française du Gers, rattachée à Roquefort
 Clarac, commune française des Hautes-Pyrénées

Homophone 
Claracq, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France